Manakamana peut faire référence à :

Toponymie 
 Manakamana, un village du Népal situé dans le district de Gorkha ;
  ;
 Manakamana, un village du Népal situé dans le district de Nuwakot ;
 Manakamana, un village du Népal situé dans le district de Syangja.

Autres 
 Manakamana, un film documentaire sorti en 2013 réalisé par Stephanie Spray et Pacho Velez.

Homonymie de toponyme